

Антуен — комуна в окрузі Турне, провінція Ено, Валлонія.

Антуен — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом.